De Hoorspelfabriek is een Nederlands productiehuis van hoorspelen en audioboeken. De Hoorspelfabriek werd in 2004 opgericht door Marlies Cordia en Vibeke von Saher en produceerde hoorspelen voor onder meer NTR, BNN en de Joodse Omroep.

Externe link 
 Officiële website 

Nederlandse radio
Nederlands theaterproductiebedrijf